Kozan kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Larnakas tis Lapithou, ort, Eparchía Kerýneias, 
 Larnaca (distriktshuvudort), Eparchía Lárnakas,

Turkiet 

 Kozan (distriktshuvudort i Turkiet), Adana, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar